Andrea Galassi, scultore italiano
 Andrea Galassi, calciatore italiano